Toft Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Toft Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire